Sonnenwald bezeichnet:

 Sonnenwald (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet in Bayern, seit dem 1. Januar 2014 Teil der Gemeinde Schöfweg
 Sonnenwald (Schöfweg), Ortsteil der Gemeinde Schöfweg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Sonnenwald (Gemeinden Aigen-Schlägl, Ulrichsberg), Ortschaft der Gemeinden Aigen-Schlägl und Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Sonnenwald, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Zalesie (Police)

Siehe auch:
 Sonnenwaldbach
 Sonnenwalde
 Sonnewald